Тетраизоцианат кремния — неорганическое соединение,
соль кремния и  изоциановой кислоты с формулой Si(NCO),
бесцветные кристаллы,
гидролизуется водой.

Получение 
 Реакция хлорида кремния(IV) и цианата серебра в бензоле:

Физические свойства 
Тетраизоцианат кремния образует бесцветные, легко гидролизующиеся кристаллы двух модификаций:
 α-Si(NCO), триклинная сингония, пространственная группа P , параметры ячейки a = 1,005 нм, b = 1,050 нм, c = 1,432 нм, α = 91,62°, β = 92,32°, γ = 99,68°, Z = 8 при –173 °C.
 β-Si(NCO), моноклинная сингония, пространственная группа P 2/c, параметры ячейки a = 1,078 нм, b = 0,711 нм, c = 1,027 нм, β = 99,06°, Z = 4 при температурах выше -33 °C.

Примечания

Литература 
 
 

кремния
кремния
Силаны